Das Spain Masters 2020 im Badminton fand vom 18. August  bis zum 23. Februar 2020 in Barcelona statt. Es war die dritte Auflage des Turniers.

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Champion)
 Sai Praneeth Bhamidipati (zurückgezogen)
 Srikanth Kidambi (2. Runde)
 Wang Tzu-wei (1. Runde)
 Rasmus Gemke (Viertelfinale)
 Lin Dan (zurückgezogen)
 Jan Ø. Jørgensen (Viertelfinale)
 Lu Guangzu (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Carolina Marín (Finale)
 Mia Blichfeldt (zurückgezogen)
 Busanan Ongbumrungpan (Halbfinale)
 Wang Zhiyi (zurückgezogen)
 Saina Nehwal (Viertelfinale)
 Pornpawee Chochuwong (Champion)
 Han Yue (zurückgezogen)
 Cai Yanyan (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Finale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (zurückgezogen)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champions)
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Viertelfinale)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (Halbfinale)
 Mathias Boe / Mads Conrad-Petersen (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champions)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Viertelfinale)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (zurückgezogen)
 Chloe Birch / Lauren Smith (Halbfinale)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (Viertelfinale)
 Hsu Ya-ching / Hu Ling-fang (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Viertelfinale)
 Robin Tabeling / Selena Piek (1. Runde)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Finale)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (2. Runde)
 Wang Chi-lin / Cheng Chi-ya (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2020
Badminton 2020
Badmintonwettbewerb in Barcelona